Frühlingsstimmen steht für:

 Frühlingsstimmen, Konzertwalzer von Johann Strauss (Sohn)
 Frühlingsstimmen (1933), Operettenfilm von Pál Fejös
 Frühlingsstimmen (1951), Spielfilm von Hans Thimig